Qing – dynastia mandżurska panująca w Chinach w latach 1644-1912
 Qing – powiat w Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze miejskiej Cangzhou